Вілле-о-Фло Вілле́-о-Фло (фр. Villers-au-Flos) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. 
 Фло (фр. Flaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар. 
 Палавас-ле-Фло Палава́с-ле-Фло (фр. Palavas-les-Flots) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро. 
 Пер-Егіл Фло (,  18 січня 1989, Стрюн) — норвезький футболіст.
 Туре Андре Фло (, * , Стрюн) — норвезький футболіст.
 Говард Фло (норв. Håvard Flo, * 4 квітня 1970, Стрюн) — норвезький футболіст, що грав на позиції нападника. 
 Фло Янсен (;  21 лютого 1981 року, Гойрле, Нідерланди) — нідерландська співачка та композитор.